Lodin steht für:

 Lodín, tschechische Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Lodin Lepp (13. Jh.), norwegischer Diplomat

Lodin ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Lodin (* 1966), schwedischer Eishockeyspieler
 Sven-Olof Lodin (* 1936), schwedischer Rechtswissenschaftler
 Zdeněk Lodin (1927–2011), tschechoslowakischer Neurowissenschaftler